Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 1947 года проходил в Реймсе (Франция).

Медалисты

Профессионалы 
Гонка состоялась 3 августа, протяжённость составила 273 км (35 кругов по 7,826 км), средняя скорость — 36,677 км/ч. Стартовал 31 гонщик, финишировало 7. Теофил Мидделкамп стал первым чемпионом мира из Нидерландов.

Любители 
Гонка состоялась 2 августа, протяжённость составила 164 км.

Ссылки 
 Результаты гонки среди профессионалов на memoire-du-cyclisme.net
 Результаты гонки среди любителей на sitiodeciclismo.net

1947
Чемпионаты мира во Франции
Международные соревнования по велоспорту во Франции
Спортивные соревнования в Реймсе